Жозеф Эмиль Манжан (фр. Joseph Émile Mangin; род. 19 марта 1867, Арс-сюр-Мозель — 11 ноября 1941, Юзе (Ардеш)) — французский генерал.

Карьера 
Сын Николая Людовика Манжана и Маргариты Реми.

 Бывший ученик военной школы Сен-Сир,
 Мадагаскар в 1895—1896,
 Алжир в 1903;
 Конго — Браззавиль 1905,
 Марокко в 1907—1912, вне кадровых войск для руководства марроканскими войсками;
 Защита во время боёв с повстанцами города Фес (1912),
 Битва при Динане (1914);
 Битва при Арденн 1914, при Марне, полковник с 4 сентября 1914;
 Битва при Шампани 1915—1917;
 Битва при Вердене и битва на Сомме 1916—1917, генерал с 8 августа 1916;
 Битва при Уазе;
 Битва при Шампани 1918,
 Военная миссия в России;
 Высший командующий укреплённой группы Альп-Маритим 1921—1924,
 генерал корпуса армии, командир 15 военного региона;
 Высший офицер почётного легиона;
 Мэр Юзе (Ардеш), где и скончался.

Примечания

Литература 
 Gérard Géhin et Jean-Pierre Lucas, vol. L—Z, Paris, Archives & culture, 2007, 699 p. ISBN 978-2-35077-070-3.